Mega!! Kung Fu Radio est une version retravaillé de l'album The Blood Splat Rating System, lancé de façon indépendante par la formation deux ans auparavant.

Pistes de l'album 
 "Public Menace, Freak, Human Fly" – 3:38
 "Organizized" – 3:55
 "Neckbone" – 4:00
 "Car Crash" – 2:42
 "Earth vs. Me" – 3:20
 "A Swim With the Sharks" – 3:20
 "20 Miles to Texas, 25 to Hell" – 3:16
 "Mega!! Kung Fu Radio – 3:38
 "Tokyo Vigilante #1" – 2:59
 "Boredwitcha" – 2:50
 "Standing 8" – 3:35
 "Even Superman Shot Himself" – 5:47
 "File Under Action" - 4:15

Membres du groupe 
 Michael Cummings : Chant
 Adam Williams : Guitare
 Jordan Cohen : Percussion
 Allen Pahanish : Batterie
 Dorian Heartsong  : Basse

Album musical sorti en 1997
Album de Powerman 5000